Knox Cameron (nacido el 17 de septiembre de 1983 en Kingston, Jamaica) es un futbolista estadounidense que actualmente juega para el Columbus Crew de la Major League Soccer.

Trayectoria 

Futbolistas de Estados Unidos
Personas de Kingston (Jamaica)
Futbolistas del Brooklyn Knights